Schillinghaus steht für

 Schillinghaus (Binswangen), Wohnhaus in Binswangen
 Johannes-Schilling-Haus, Teil des Heimatmuseums in Mittweida